Тростяне́ц () — село на Украине, находится в Тывровском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524586801. Население по переписи 2001 года составляет 1371 человек. Почтовый индекс — 23332. Телефонный код — 4355.
Занимает площадь 32,06 км².

Известные жители и уроженцы 
 Заверуха, Антонина Ивановна (1922—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Кравчук, Екатерина Алексеевна (1911—1994) — Герой Социалистического Труда.

Адрес местного совета 
23332, Винницкая область, Тывровский р-н, с. Тростянец

Ссылки 
 Тростянец на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тывровского района